|-
|(110501)||2001 TW68|| align=right|16,4|| align=right|2,727|| align=right|0,084|| align=right|1,44|| align=right|4,501||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110502)||2001 TN70|| align=right|16,0|| align=right|2,663|| align=right|0,062|| align=right|3,35|| align=right|4,344||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110503)||2001 TT70|| align=right|15,0|| align=right|2,729|| align=right|0,202|| align=right|3,85|| align=right|4,509||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110504)||2001 TJ71|| align=right|16,1|| align=right|2,637|| align=right|0,072|| align=right|1,27|| align=right|4,282||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110505)||2001 TP71|| align=right|14,7|| align=right|3,221|| align=right|0,122|| align=right|4,64|| align=right|5,781||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110506)||2001 TZ71|| align=right|15,7|| align=right|2,767|| align=right|0,161|| align=right|5,03|| align=right|4,603||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110507)||2001 TK72|| align=right|15,2|| align=right|2,690|| align=right|0,023|| align=right|9,03|| align=right|4,411||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110508)||2001 TR73|| align=right|15,0|| align=right|2,719|| align=right|0,169|| align=right|3,51|| align=right|4,482||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110509)||2001 TW74|| align=right|15,4|| align=right|2,730|| align=right|0,099|| align=right|5,80|| align=right|4,511||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110510)||2001 TE75|| align=right|15,5|| align=right|2,612|| align=right|0,111|| align=right|1,77|| align=right|4,221||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110511)||2001 TO75|| align=right|14,9|| align=right|3,114|| align=right|0,187|| align=right|10,63|| align=right|5,494||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110512)||2001 TU75|| align=right|16,1|| align=right|2,624|| align=right|0,062|| align=right|2,54|| align=right|4,249||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110513)||2001 TW75|| align=right|15,4|| align=right|2,540|| align=right|0,131|| align=right|3,56|| align=right|4,048||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110514)||2001 TD77|| align=right|15,0|| align=right|2,807|| align=right|0,031|| align=right|5,41|| align=right|4,703||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110515)||2001 TN77|| align=right|15,4|| align=right|2,603|| align=right|0,065|| align=right|4,37|| align=right|4,199||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110516)||2001 TX77|| align=right|15,9|| align=right|2,785|| align=right|0,199|| align=right|2,42|| align=right|4,647||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110517)||2001 TX78|| align=right|15,3|| align=right|2,548|| align=right|0,122|| align=right|14,46|| align=right|4,065||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110518)||2001 TY78|| align=right|14,6|| align=right|3,156|| align=right|0,228|| align=right|10,94|| align=right|5,606||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110519)||2001 TJ79|| align=right|14,0|| align=right|2,551|| align=right|0,168|| align=right|14,68|| align=right|4,073||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110520)||2001 TL79|| align=right|15,0|| align=right|2,622|| align=right|0,200|| align=right|11,87|| align=right|4,244||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110521)||2001 TN80|| align=right|15,0|| align=right|2,607|| align=right|0,220|| align=right|5,13|| align=right|4,209||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110522)||2001 TS80|| align=right|14,8|| align=right|2,602|| align=right|0,242|| align=right|3,95|| align=right|4,197||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110523)||2001 TD82|| align=right|15,1|| align=right|2,612|| align=right|0,082|| align=right|6,90|| align=right|4,221||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110524)||2001 TL83|| align=right|14,6|| align=right|2,765|| align=right|0,109|| align=right|14,58|| align=right|4,596||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110525)||2001 TW83|| align=right|15,2|| align=right|2,625|| align=right|0,227|| align=right|12,29|| align=right|4,252||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110526)||2001 TZ83|| align=right|15,9|| align=right|2,643|| align=right|0,177|| align=right|8,46|| align=right|4,297||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110527)||2001 TE85|| align=right|16,0|| align=right|2,542|| align=right|0,033|| align=right|0,97|| align=right|4,052||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110528)||2001 TE86|| align=right|14,9|| align=right|3,047|| align=right|0,203|| align=right|4,98|| align=right|5,317||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110529)||2001 TY86|| align=right|15,8|| align=right|2,644|| align=right|0,025|| align=right|2,84|| align=right|4,297||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110530)||2001 TA87|| align=right|15,1|| align=right|2,616|| align=right|0,123|| align=right|3,43|| align=right|4,230||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110531)||2001 TK87|| align=right|14,9|| align=right|3,202|| align=right|0,066|| align=right|5,47|| align=right|5,728||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110532)||2001 TU87|| align=right|15,0|| align=right|2,577|| align=right|0,186|| align=right|15,32|| align=right|4,136||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110533)||2001 TW88|| align=right|15,0|| align=right|2,755|| align=right|0,124|| align=right|9,73|| align=right|4,571||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110534)||2001 TK89|| align=right|15,2|| align=right|2,802|| align=right|0,082|| align=right|3,30|| align=right|4,690||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110535)||2001 TW90|| align=right|15,7|| align=right|2,666|| align=right|0,024|| align=right|4,49|| align=right|4,352||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110536)||2001 TB91|| align=right|15,3|| align=right|2,627|| align=right|0,036|| align=right|3,06|| align=right|4,258||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110537)||2001 TT93|| align=right|15,0|| align=right|2,559|| align=right|0,111|| align=right|5,13|| align=right|4,093||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110538)||2001 TW94|| align=right|15,0|| align=right|2,472|| align=right|0,164|| align=right|4,47|| align=right|3,887||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110539)||2001 TE95|| align=right|16,1|| align=right|2,588|| align=right|0,065|| align=right|2,94|| align=right|4,164||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110540)||2001 TO95|| align=right|16,6|| align=right|2,601|| align=right|0,128|| align=right|2,93|| align=right|4,194||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110541)||2001 TE96|| align=right|15,7|| align=right|2,543|| align=right|0,240|| align=right|2,46|| align=right|4,054||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110542)||2001 TH96|| align=right|15,4|| align=right|2,606|| align=right|0,095|| align=right|4,60|| align=right|4,207||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110543)||2001 TT96|| align=right|14,4|| align=right|2,912|| align=right|0,088|| align=right|3,92|| align=right|4,970||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110544)||2001 TX96|| align=right|15,8|| align=right|2,679|| align=right|0,034|| align=right|9,17|| align=right|4,385||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110545)||2001 TH97|| align=right|15,7|| align=right|2,303|| align=right|0,186|| align=right|4,94|| align=right|3,495||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110546)||2001 TG98|| align=right|15,5|| align=right|2,800|| align=right|0,104|| align=right|2,73|| align=right|4,685||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110547)||2001 TX100|| align=right|15,1|| align=right|2,658|| align=right|0,130|| align=right|11,89|| align=right|4,334||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110548)||2001 TZ100|| align=right|15,6|| align=right|2,733|| align=right|0,053|| align=right|3,36|| align=right|4,518||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110549)||2001 TC101|| align=right|14,2|| align=right|2,943|| align=right|0,064|| align=right|13,03|| align=right|5,047||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110550)||2001 TY102|| align=right|14,3|| align=right|2,594|| align=right|0,059|| align=right|13,82|| align=right|4,177||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110551)||2001 TZ102|| align=right|14,9|| align=right|2,780|| align=right|0,137|| align=right|12,30|| align=right|4,636||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110552)||2001 TE103|| align=right|14,3|| align=right|2,647|| align=right|0,192|| align=right|13,10|| align=right|4,305||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110553)||2001 TU103|| align=right|15,6|| align=right|2,665|| align=right|0,077|| align=right|2,19|| align=right|4,350||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110554)||2001 TD104|| align=right|15,3|| align=right|2,562|| align=right|0,124|| align=right|11,86|| align=right|4,101||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110555)||2001 TX105|| align=right|14,6|| align=right|2,686|| align=right|0,222|| align=right|16,26|| align=right|4,401||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110556)||2001 TU106|| align=right|14,9|| align=right|2,591|| align=right|0,194|| align=right|3,00|| align=right|4,170||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110557)||2001 TV106|| align=right|14,8|| align=right|2,573|| align=right|0,204|| align=right|4,56|| align=right|4,126||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110558)||2001 TX106|| align=right|14,3|| align=right|2,589|| align=right|0,169|| align=right|10,78|| align=right|4,165||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110559)||2001 TC107|| align=right|14,2|| align=right|2,589|| align=right|0,144|| align=right|15,14|| align=right|4,165||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110560)||2001 TT107|| align=right|14,0|| align=right|2,605|| align=right|0,157|| align=right|14,00|| align=right|4,204||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110561)||2001 TA108|| align=right|13,9|| align=right|2,725|| align=right|0,269|| align=right|15,57|| align=right|4,497||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110562)||2001 TH108|| align=right|14,7|| align=right|2,787|| align=right|0,159|| align=right|6,88|| align=right|4,653||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110563)||2001 TQ109|| align=right|12,9|| align=right|5,118|| align=right|0,076|| align=right|3,05|| align=right|11,58||JUT||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110564)||2001 TY110|| align=right|15,7|| align=right|2,776|| align=right|0,076|| align=right|5,23|| align=right|4,625||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110565)||2001 TH112|| align=right|15,7|| align=right|2,585|| align=right|0,237|| align=right|6,26|| align=right|4,156||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110566)||2001 TQ112|| align=right|14,5|| align=right|2,520|| align=right|0,104|| align=right|9,96|| align=right|4,001||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110567)||2001 TW112|| align=right|15,1|| align=right|2,755|| align=right|0,095|| align=right|3,98|| align=right|4,571||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110568)||2001 TZ113|| align=right|14,7|| align=right|2,588|| align=right|0,227|| align=right|3,11|| align=right|4,164||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110569)||2001 TS114|| align=right|14,9|| align=right|2,590|| align=right|0,157|| align=right|2,89|| align=right|4,167||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110570)||2001 TV114|| align=right|14,9|| align=right|2,579|| align=right|0,082|| align=right|3,93|| align=right|4,141||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110571)||2001 TF115|| align=right|15,4|| align=right|2,548|| align=right|0,230|| align=right|3,71|| align=right|4,066||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110572)||2001 TH115|| align=right|14,5|| align=right|2,621|| align=right|0,196|| align=right|3,67|| align=right|4,243||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110573)||2001 TQ115|| align=right|14,6|| align=right|2,771|| align=right|0,085|| align=right|6,70|| align=right|4,612||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110574)||2001 TJ116|| align=right|14,4|| align=right|3,009|| align=right|0,108|| align=right|11,24|| align=right|5,218||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110575)||2001 TS116|| align=right|14,4|| align=right|2,632|| align=right|0,156|| align=right|14,01|| align=right|4,270||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110576)||2001 TX116|| align=right|14,2|| align=right|2,610|| align=right|0,095|| align=right|9,07|| align=right|4,216||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110577)||2001 TB117|| align=right|15,2|| align=right|1,945|| align=right|0,065|| align=right|22,93|| align=right|2,711||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110578)||2001 TJ117|| align=right|15,6|| align=right|2,594|| align=right|0,192|| align=right|14,12|| align=right|4,177||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110579)||2001 TC119|| align=right|15,2|| align=right|2,569|| align=right|0,164|| align=right|12,38|| align=right|4,117||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110580)||2001 TQ119|| align=right|15,0|| align=right|2,603|| align=right|0,149|| align=right|15,41|| align=right|4,199||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110581)||2001 TS119|| align=right|14,4|| align=right|2,623|| align=right|0,134|| align=right|11,96|| align=right|4,248||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110582)||2001 TX119|| align=right|14,3|| align=right|2,612|| align=right|0,122|| align=right|13,05|| align=right|4,222||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110583)||2001 TY119|| align=right|15,7|| align=right|2,777|| align=right|0,109|| align=right|11,49|| align=right|4,628||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110584)||2001 TC120|| align=right|14,3|| align=right|2,677|| align=right|0,180|| align=right|12,38|| align=right|4,380||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110585)||2001 TZ121|| align=right|14,7|| align=right|2,913|| align=right|0,126|| align=right|11,00|| align=right|4,972||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110586)||2001 TN122|| align=right|14,7|| align=right|2,748|| align=right|0,100|| align=right|10,74|| align=right|4,554||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110587)||2001 TT122|| align=right|14,6|| align=right|2,588|| align=right|0,282|| align=right|5,25|| align=right|4,163||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110588)||2001 TW123|| align=right|14,6|| align=right|3,232|| align=right|0,049|| align=right|16,91|| align=right|5,810||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(110589)||2001 TG124|| align=right|15,2|| align=right|2,879|| align=right|0,136|| align=right|9,98|| align=right|4,885||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(110590)||2001 TF125|| align=right|15,2|| align=right|2,644|| align=right|0,131|| align=right|10,53|| align=right|4,299||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(110591)||2001 TN125|| align=right|15,3|| align=right|2,588|| align=right|0,170|| align=right|6,68|| align=right|4,162||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(110592)||2001 TU125|| align=right|15,0|| align=right|2,600|| align=right|0,113|| align=right|7,24|| align=right|4,193||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(110593)||2001 TD128|| align=right|15,5|| align=right|2,409|| align=right|0,247|| align=right|12,28|| align=right|3,737||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110594)||2001 TQ128|| align=right|14,4|| align=right|3,112|| align=right|0,038|| align=right|8,34|| align=right|5,488||MBA||13. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110595)||2001 TZ130|| align=right|14,4|| align=right|3,163|| align=right|0,044|| align=right|9,53|| align=right|5,623||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110596)||2001 TV131|| align=right|15,2|| align=right|2,692|| align=right|0,107|| align=right|10,96|| align=right|4,416||MBA||11. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110597)||2001 TD132|| align=right|16,6|| align=right|2,644|| align=right|0,052|| align=right|0,79|| align=right|4,300||MBA||11. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110598)||2001 TC133|| align=right|14,8|| align=right|2,517|| align=right|0,030|| align=right|10,63|| align=right|3,994||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(110599)||2001 TX133|| align=right|15,3|| align=right|2,761|| align=right|0,047|| align=right|9,53|| align=right|4,586||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(110600)||2001 TH134|| align=right|15,0|| align=right|2,574|| align=right|0,190|| align=right|12,66|| align=right|4,129||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(110601)||2001 TJ134|| align=right|15,5|| align=right|2,801|| align=right|0,170|| align=right|9,83|| align=right|4,686||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(110602)||2001 TC135|| align=right|14,2|| align=right|3,052|| align=right|0,085|| align=right|10,38|| align=right|5,331||MBA||13. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110603)||2001 TN135|| align=right|14,9|| align=right|2,652|| align=right|0,077|| align=right|7,80|| align=right|4,319||MBA||13. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110604)||2001 TO136|| align=right|15,2|| align=right|2,549|| align=right|0,138|| align=right|10,39|| align=right|4,070||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110605)||2001 TV136|| align=right|14,4|| align=right|3,195|| align=right|0,045|| align=right|11,89|| align=right|5,711||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110606)||2001 TX136|| align=right|14,5|| align=right|2,654|| align=right|0,156|| align=right|12,65|| align=right|4,323||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110607)||2001 TT137|| align=right|14,4|| align=right|3,129|| align=right|0,199|| align=right|13,27|| align=right|5,535||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110608)||2001 TA138|| align=right|15,2|| align=right|2,670|| align=right|0,094|| align=right|14,99|| align=right|4,363||MBA||14. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(110609)||2001 TB138|| align=right|16,1|| align=right|2,593|| align=right|0,222|| align=right|10,67|| align=right|4,175||MBA||14. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(110610)||2001 TD138|| align=right|15,1|| align=right|3,209|| align=right|0,184|| align=right|5,01|| align=right|5,748||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110611)||2001 TH139|| align=right|15,5|| align=right|2,552|| align=right|0,160|| align=right|14,38|| align=right|4,076||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110612)||2001 TA142|| align=right|15,8|| align=right|2,619|| align=right|0,008|| align=right|6,50|| align=right|4,239||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110613)||2001 TN143|| align=right|15,9|| align=right|2,709|| align=right|0,071|| align=right|4,88|| align=right|4,459||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110614)||2001 TH144|| align=right|15,1|| align=right|3,104|| align=right|0,106|| align=right|7,61|| align=right|5,468||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110615)||2001 TQ144|| align=right|15,0|| align=right|2,740|| align=right|0,066|| align=right|10,35|| align=right|4,535||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110616)||2001 TF145|| align=right|15,8|| align=right|2,792|| align=right|0,042|| align=right|4,71|| align=right|4,666||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110617)||2001 TD147|| align=right|16,5|| align=right|2,779|| align=right|0,093|| align=right|4,25|| align=right|4,632||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110618)||2001 TC149|| align=right|15,5|| align=right|2,760|| align=right|0,036|| align=right|5,70|| align=right|4,584||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110619)||2001 TL149|| align=right|15,6|| align=right|2,738|| align=right|0,023|| align=right|5,91|| align=right|4,531||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110620)||2001 TA151|| align=right|16,0|| align=right|2,739|| align=right|0,044|| align=right|7,45|| align=right|4,531||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110621)||2001 TE151|| align=right|14,9|| align=right|2,680|| align=right|0,088|| align=right|14,85|| align=right|4,386||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110622)||2001 TJ151|| align=right|15,4|| align=right|2,576|| align=right|0,154|| align=right|4,68|| align=right|4,134||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110623)||2001 TY153|| align=right|14,9|| align=right|2,728|| align=right|0,023|| align=right|6,47|| align=right|4,505||MBA||14. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(110624)||2001 TH154|| align=right|15,1|| align=right|2,621|| align=right|0,112|| align=right|12,07|| align=right|4,242||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110625)||2001 TL155|| align=right|16,4|| align=right|2,772|| align=right|0,019|| align=right|0,50|| align=right|4,615||MBA||13. oktober 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(110626)||2001 TX158|| align=right|16,4|| align=right|2,601|| align=right|0,148|| align=right|3,55|| align=right|4,194||MBA||11. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110627)||2001 TP160|| align=right|14,9|| align=right|3,025|| align=right|0,125|| align=right|1,58|| align=right|5,262||MBA||15. oktober 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(110628)||2001 TU163|| align=right|15,4|| align=right|3,111|| align=right|0,138|| align=right|0,45|| align=right|5,487||MBA||11. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110629)||2001 TM164|| align=right|17,0|| align=right|2,511|| align=right|0,164|| align=right|1,14|| align=right|3,978||MBA||11. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110630)||2001 TJ165|| align=right|14,6|| align=right|2,726|| align=right|0,083|| align=right|10,28|| align=right|4,501||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110631)||2001 TK165|| align=right|15,1|| align=right|2,611|| align=right|0,202|| align=right|8,77|| align=right|4,219||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110632)||2001 TP165|| align=right|15,8|| align=right|2,579|| align=right|0,145|| align=right|8,01|| align=right|4,142||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110633)||2001 TU165|| align=right|15,3|| align=right|2,731|| align=right|0,124|| align=right|4,16|| align=right|4,512||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110634)||2001 TY165|| align=right|14,6|| align=right|2,672|| align=right|0,140|| align=right|12,01|| align=right|4,366||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110635)||2001 TM166|| align=right|15,7|| align=right|2,641|| align=right|0,064|| align=right|7,91|| align=right|4,292||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110636)||2001 TO166|| align=right|14,9|| align=right|2,775|| align=right|0,112|| align=right|14,81|| align=right|4,623||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110637)||2001 TX166|| align=right|15,0|| align=right|2,808|| align=right|0,101|| align=right|12,34|| align=right|4,704||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110638)||2001 TA167|| align=right|14,4|| align=right|2,680|| align=right|0,052|| align=right|13,80|| align=right|4,387||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110639)||2001 TP167|| align=right|15,2|| align=right|2,726|| align=right|0,251|| align=right|9,16|| align=right|4,501||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110640)||2001 TT167|| align=right|14,7|| align=right|2,643|| align=right|0,178|| align=right|10,79|| align=right|4,296||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110641)||2001 TY167|| align=right|15,3|| align=right|2,554|| align=right|0,209|| align=right|12,58|| align=right|4,080||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110642)||2001 TD168|| align=right|14,9|| align=right|2,616|| align=right|0,178|| align=right|10,39|| align=right|4,231||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110643)||2001 TN168|| align=right|13,9|| align=right|2,984|| align=right|0,113|| align=right|12,28|| align=right|5,153||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110644)||2001 TS168|| align=right|14,7|| align=right|2,793|| align=right|0,151|| align=right|8,25|| align=right|4,667||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110645)||2001 TU168|| align=right|14,5|| align=right|2,954|| align=right|0,064|| align=right|9,73|| align=right|5,076||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110646)||2001 TC169|| align=right|15,1|| align=right|2,661|| align=right|0,024|| align=right|15,44|| align=right|4,341||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110647)||2001 TD169|| align=right|15,2|| align=right|2,782|| align=right|0,109|| align=right|8,94|| align=right|4,638||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110648)||2001 TF169|| align=right|15,0|| align=right|2,618|| align=right|0,088|| align=right|11,17|| align=right|4,235||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110649)||2001 TK169|| align=right|15,4|| align=right|2,800|| align=right|0,058|| align=right|7,39|| align=right|4,685||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110650)||2001 TG170|| align=right|16,4|| align=right|2,778|| align=right|0,041|| align=right|5,60|| align=right|4,629||MBA||15. oktober 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(110651)||2001 TO170|| align=right|14,7|| align=right|2,770|| align=right|0,097|| align=right|8,49|| align=right|4,610||MBA||13. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110652)||2001 TO171|| align=right|15,7|| align=right|2,664|| align=right|0,161|| align=right|13,20|| align=right|4,347||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110653)||2001 TZ171|| align=right|16,0|| align=right|2,689|| align=right|0,265|| align=right|13,00|| align=right|4,410||MBA||14. oktober 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110654)||2001 TL172|| align=right|15,2|| align=right|2,631|| align=right|0,043|| align=right|7,11|| align=right|4,267||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110655)||2001 TB173|| align=right|15,6|| align=right|2,729|| align=right|0,166|| align=right|4,71|| align=right|4,508||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110656)||2001 TG173|| align=right|14,5|| align=right|2,753|| align=right|0,072|| align=right|8,51|| align=right|4,567||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110657)||2001 TC174|| align=right|15,3|| align=right|2,804|| align=right|0,058|| align=right|4,65|| align=right|4,694||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110658)||2001 TH176|| align=right|17,0|| align=right|2,647|| align=right|0,099|| align=right|2,23|| align=right|4,307||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110659)||2001 TX176|| align=right|13,6|| align=right|3,956|| align=right|0,084|| align=right|8,59|| align=right|7,867||HLD||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110660)||2001 TB181|| align=right|16,2|| align=right|2,572|| align=right|0,142|| align=right|2,94|| align=right|4,124||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110661)||2001 TH182|| align=right|15,4|| align=right|2,583|| align=right|0,138|| align=right|11,31|| align=right|4,150||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110662)||2001 TW182|| align=right|15,9|| align=right|2,654|| align=right|0,109|| align=right|11,92|| align=right|4,323||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110663)||2001 TZ182|| align=right|13,7|| align=right|3,079|| align=right|0,130|| align=right|15,25|| align=right|5,402||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110664)||2001 TK183|| align=right|15,7|| align=right|2,708|| align=right|0,016|| align=right|3,81|| align=right|4,455||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110665)||2001 TD187|| align=right|14,9|| align=right|2,655|| align=right|0,126|| align=right|12,60|| align=right|4,326||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110666)||2001 TZ187|| align=right|16,1|| align=right|2,716|| align=right|0,123|| align=right|4,38|| align=right|4,476||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110667)||2001 TT189|| align=right|16,0|| align=right|2,643|| align=right|0,084|| align=right|4,34|| align=right|4,297||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110668)||2001 TV190|| align=right|14,9|| align=right|2,702|| align=right|0,015|| align=right|3,45|| align=right|4,441||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110669)||2001 TP193|| align=right|16,2|| align=right|2,638|| align=right|0,131|| align=right|3,08|| align=right|4,285||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110670)||2001 TQ193|| align=right|16,7|| align=right|2,610|| align=right|0,095|| align=right|3,97|| align=right|4,216||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110671)||2001 TP194|| align=right|14,7|| align=right|2,592|| align=right|0,110|| align=right|6,41|| align=right|4,172||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110672)||2001 TB195|| align=right|14,4|| align=right|3,176|| align=right|0,176|| align=right|17,46|| align=right|5,659||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110673)||2001 TC195|| align=right|15,4|| align=right|2,630|| align=right|0,152|| align=right|15,54|| align=right|4,265||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110674)||2001 TL195|| align=right|14,8|| align=right|2,738|| align=right|0,060|| align=right|12,53|| align=right|4,530||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110675)||2001 TR195|| align=right|15,7|| align=right|2,672|| align=right|0,178|| align=right|14,25|| align=right|4,367||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110676)||2001 TC196|| align=right|15,8|| align=right|2,622|| align=right|0,089|| align=right|14,71|| align=right|4,246||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(110677)||2001 TQ196|| align=right|15,0|| align=right|2,609|| align=right|0,058|| align=right|19,91|| align=right|4,213||MBA||14. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(110678)||2001 TY196|| align=right|14,8|| align=right|3,146|| align=right|0,183|| align=right|15,80|| align=right|5,579||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110679)||2001 TN198|| align=right|15,4|| align=right|2,623|| align=right|0,054|| align=right|13,34|| align=right|4,248||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110680)||2001 TB199|| align=right|15,4|| align=right|2,781|| align=right|0,150|| align=right|9,81|| align=right|4,637||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110681)||2001 TY200|| align=right|13,6|| align=right|3,154|| align=right|0,195|| align=right|27,74|| align=right|5,601||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110682)||2001 TQ201|| align=right|15,6|| align=right|2,707|| align=right|0,052|| align=right|14,49|| align=right|4,452||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110683)||2001 TD202|| align=right|14,2|| align=right|2,983|| align=right|0,178|| align=right|13,96|| align=right|5,151||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110684)||2001 TM202|| align=right|15,5|| align=right|2,545|| align=right|0,241|| align=right|9,31|| align=right|4,060||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110685)||2001 TC203|| align=right|14,8|| align=right|2,611|| align=right|0,180|| align=right|14,29|| align=right|4,219||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110686)||2001 TM204|| align=right|15,9|| align=right|2,653|| align=right|0,070|| align=right|14,23|| align=right|4,320||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110687)||2001 TX204|| align=right|14,8|| align=right|2,815|| align=right|0,132|| align=right|10,69|| align=right|4,721||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110688)||2001 TA205|| align=right|15,4|| align=right|2,680|| align=right|0,073|| align=right|15,22|| align=right|4,387||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110689)||2001 TV205|| align=right|16,1|| align=right|2,729|| align=right|0,105|| align=right|12,69|| align=right|4,508||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110690)||2001 TD206|| align=right|16,2|| align=right|2,580|| align=right|0,110|| align=right|14,81|| align=right|4,143||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110691)||2001 TH206|| align=right|15,7|| align=right|2,682|| align=right|0,033|| align=right|14,37|| align=right|4,391||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110692)||2001 TN208|| align=right|16,1|| align=right|2,740|| align=right|0,107|| align=right|9,05|| align=right|4,534||MBA||11. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110693)||2001 TJ209|| align=right|15,0|| align=right|2,736|| align=right|0,101|| align=right|8,67|| align=right|4,524||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(110694)||2001 TD211|| align=right|15,3|| align=right|2,556|| align=right|0,122|| align=right|17,48|| align=right|4,085||MBA||13. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110695)||2001 TN211|| align=right|15,6|| align=right|2,665|| align=right|0,067|| align=right|14,48|| align=right|4,350||MBA||13. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110696)||2001 TP212|| align=right|15,2|| align=right|2,625|| align=right|0,140|| align=right|7,56|| align=right|4,252||MBA||13. oktober 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110697)||2001 TO213|| align=right|14,8|| align=right|2,566|| align=right|0,231|| align=right|10,82|| align=right|4,109||MBA||13. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110698)||2001 TA214|| align=right|15,3|| align=right|2,629|| align=right|0,024|| align=right|7,61|| align=right|4,262||MBA||13. oktober 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110699)||2001 TF214|| align=right|15,7|| align=right|2,720|| align=right|0,203|| align=right|7,64|| align=right|4,484||MBA||13. oktober 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110700)||2001 TZ215|| align=right|16,1|| align=right|2,608|| align=right|0,044|| align=right|11,38|| align=right|4,210||MBA||13. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110701)||2001 TQ216|| align=right|15,6|| align=right|2,646|| align=right|0,197|| align=right|13,12|| align=right|4,303||MBA||13. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110702)||2001 TR216|| align=right|15,1|| align=right|2,686|| align=right|0,242|| align=right|15,49|| align=right|4,400||MBA||13. oktober 2001||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(110703)||2001 TF217|| align=right|16,1|| align=right|2,667|| align=right|0,311|| align=right|11,08|| align=right|4,355||MBA||13. oktober 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110704)||2001 TM218|| align=right|15,5|| align=right|2,301|| align=right|0,131|| align=right|5,81|| align=right|3,490||MBA||14. oktober 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110705)||2001 TP218|| align=right|15,0|| align=right|2,748|| align=right|0,082|| align=right|5,40|| align=right|4,554||MBA||14. oktober 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110706)||2001 TF221|| align=right|15,3|| align=right|2,737|| align=right|0,149|| align=right|9,97|| align=right|4,526||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110707)||2001 TV221|| align=right|15,7|| align=right|2,795|| align=right|0,020|| align=right|5,41|| align=right|4,672||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110708)||2001 TG225|| align=right|15,1|| align=right|2,749|| align=right|0,148|| align=right|10,25|| align=right|4,557||MBA||14. oktober 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110709)||2001 TK226|| align=right|15,5|| align=right|2,633|| align=right|0,139|| align=right|12,95|| align=right|4,272||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110710)||2001 TL227|| align=right|15,9|| align=right|2,549|| align=right|0,136|| align=right|4,25|| align=right|4,068||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110711)||2001 TX227|| align=right|15,2|| align=right|2,673|| align=right|0,103|| align=right|7,62|| align=right|4,369||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110712)||2001 TF229|| align=right|15,3|| align=right|2,768|| align=right|0,145|| align=right|11,83|| align=right|4,604||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110713)||2001 TH229|| align=right|14,6|| align=right|3,037|| align=right|0,100|| align=right|10,29|| align=right|5,292||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110714)||2001 TQ229|| align=right|14,6|| align=right|2,635|| align=right|0,188|| align=right|15,88|| align=right|4,277||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110715)||2001 TV229|| align=right|14,4|| align=right|3,135|| align=right|0,197|| align=right|11,55|| align=right|5,549||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110716)||2001 TW230|| align=right|15,8|| align=right|2,651|| align=right|0,139|| align=right|13,64|| align=right|4,317||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110717)||2001 TX230|| align=right|14,4|| align=right|3,232|| align=right|0,189|| align=right|8,95|| align=right|5,809||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110718)||2001 TA231|| align=right|14,4|| align=right|3,026|| align=right|0,049|| align=right|9,60|| align=right|5,264||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110719)||2001 TB231|| align=right|14,1|| align=right|3,127|| align=right|0,053|| align=right|15,44|| align=right|5,528||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110720)||2001 TK231|| align=right|15,6|| align=right|2,569|| align=right|0,196|| align=right|8,86|| align=right|4,116||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110721)||2001 TL231|| align=right|14,1|| align=right|3,163|| align=right|0,094|| align=right|12,72|| align=right|5,624||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110722)||2001 TG232|| align=right|14,7|| align=right|3,023|| align=right|0,094|| align=right|11,32|| align=right|5,256||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110723)||2001 TP232|| align=right|15,8|| align=right|2,635|| align=right|0,070|| align=right|12,34|| align=right|4,278||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110724)||2001 TN233|| align=right|14,9|| align=right|2,712|| align=right|0,161|| align=right|10,61|| align=right|4,466||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110725)||2001 TF234|| align=right|15,1|| align=right|2,559|| align=right|0,050|| align=right|9,99|| align=right|4,092||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110726)||2001 TM234|| align=right|15,9|| align=right|2,545|| align=right|0,139|| align=right|15,38|| align=right|4,060||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110727)||2001 TR235|| align=right|14,2|| align=right|3,144|| align=right|0,189|| align=right|11,91|| align=right|5,573||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110728)||2001 TF236|| align=right|15,6|| align=right|2,731|| align=right|0,185|| align=right|13,90|| align=right|4,513||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110729)||2001 TN236|| align=right|15,8|| align=right|2,684|| align=right|0,160|| align=right|18,61|| align=right|4,397||MBA||15. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(110730)||2001 TP236|| align=right|14,7|| align=right|2,719|| align=right|0,133|| align=right|13,23|| align=right|4,482||MBA||7. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110731)||2001 TY237|| align=right|15,9|| align=right|2,571|| align=right|0,148|| align=right|15,64|| align=right|4,122||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110732)||2001 TF238|| align=right|15,6|| align=right|2,617|| align=right|0,199|| align=right|13,98|| align=right|4,233||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110733)||2001 TK238|| align=right|14,4|| align=right|3,101|| align=right|0,099|| align=right|15,35|| align=right|5,459||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110734)||2001 TY238|| align=right|15,1|| align=right|2,599|| align=right|0,091|| align=right|10,67|| align=right|4,188||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110735)||2001 TJ239|| align=right|14,1|| align=right|3,237|| align=right|0,034|| align=right|10,54|| align=right|5,822||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110736)||2001 TO239|| align=right|15,8|| align=right|2,674|| align=right|0,048|| align=right|14,05|| align=right|4,371||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(110737)||2001 TM240|| align=right|15,3|| align=right|2,707|| align=right|0,136|| align=right|8,41|| align=right|4,454||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110738)||2001 TV241|| align=right|15,7|| align=right|2,924|| align=right|0,114|| align=right|10,03|| align=right|4,999||MBA||13. oktober 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110739)||2001 TX241|| align=right|15,7|| align=right|2,706|| align=right|0,083|| align=right|4,31|| align=right|4,450||MBA||14. oktober 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(110740)||2001 UF|| align=right|15,5|| align=right|3,096|| align=right|0,132|| align=right|5,40|| align=right|5,448||MBA||17. oktober 2001||Nashville||R. Clingan
|-
|(110741)||2001 UA1|| align=right|14,3|| align=right|2,691|| align=right|0,228|| align=right|13,08|| align=right|4,414||MBA||16. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110742)||2001 UP1|| align=right|14,7|| align=right|3,155|| align=right|0,115|| align=right|15,42|| align=right|5,603||MBA||18. oktober 2001||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(110743)||2001 UQ1|| align=right|15,6|| align=right|2,612|| align=right|0,066|| align=right|3,78|| align=right|4,221||MBA||18. oktober 2001||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(110744)||2001 UB3|| align=right|14,9|| align=right|2,985|| align=right|0,131|| align=right|4,81|| align=right|5,157||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110745)||2001 UQ5|| align=right|15,0|| align=right|2,741|| align=right|0,178|| align=right|4,95|| align=right|4,538||MBA||21. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(110746)||2001 UL7|| align=right|15,0|| align=right|2,617|| align=right|0,136|| align=right|11,60|| align=right|4,233||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110747)||2001 UX7|| align=right|15,7|| align=right|2,596|| align=right|0,139|| align=right|4,68|| align=right|4,182||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110748)||2001 UJ8|| align=right|14,8|| align=right|2,640|| align=right|0,125|| align=right|10,55|| align=right|4,290||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110749)||2001 UN8|| align=right|15,8|| align=right|2,783|| align=right|0,064|| align=right|3,49|| align=right|4,643||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(110750)||2001 UK9|| align=right|15,0|| align=right|2,766|| align=right|0,107|| align=right|13,91|| align=right|4,600||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov